Ottokar I kan syfta på: 

 Ottokar I av Böhmen
 Ottokar I av Steiermark